Pessoa je portugalské příjmení, které znamená „osoba“. Mezi jeho nositele patří:

 Epitácio Pessoa (1865–1942) – brazilský prezident
 Fernando Pessoa (1888–1935) – portugalský spisovatel
 Jaime Pessoa – pseudonym spisovatele Jana Šmída
 João Pessoa Cavalcânti de Albuquerque (1878–1930) – brazilský politik
 João Pessoa – brazilské město po něm pojmenované
 Rodrigo Pessoa (* 1972) – brazilský jezdec
 Sergio Pessoa Jr. (* 1988) – kanadský judista brazilského původu

Portugalská příjmení